Ceccaroni ist der Familienname folgender Personen:
 Massimo Ceccaroni (* 1968), Schweizer Fußballspieler
 Stefano Ceccaroni (* 1961), schweizerisch-italienischer Fußballspieler und -trainer